Корінчук Дмитро Миколайович — кандидат технічних наук, лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки-2020.
 Корінчук Олена Миколаївна (* 1991) — українська ковзанярка, входила до складу збірної України з шорт-треку.

Примітки